Raiffeisen Super League 2013/14 was het 117de seizoen van de hoogste Zwitserse voetbalcompetitie sinds de invoering van het landskampioenschap voetbal in het Midden-Europese land. Aan de competitie namen tien clubs deel.

De deelnemerslijst verschilde één plaats van het seizoen daarvoor. De regerend landskampioen was FC Basel, dat de titel wist te prolongeren. Servette FC degradeerde vorig seizoen naar de Challenge League. Daarvoor kwam FC Aarau in de plaats.

In de 180 gespeelde wedstrijden werd in totaal 520 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,89 doelpunt per wedstrijd.

Teams

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#ACE1AF;"
|  || FC Basel || 36  || 19 || 15  || 2  || 70|| 34 || +36|| 72
|-style="background:#C0F0D0;"
| 2 || Grasshoppers || 36  ||19  ||8  ||9  ||67 || 43 || +24|| 65
|-style="background:#97DEFF;"
| 3 || BSC Young Boys || 36  ||17  ||8 ||11  ||59 || 50 || +9|| 59
|-style="background:#BBEBFF;"
| 4 || FC Luzern || 36  ||15  ||6 ||15  ||48 || 54 || −6|| 51
|-
| 5 || FC Zürich || 36  ||14  ||8 ||14  ||51 || 52 || −1|| 50
|-
| 6 || FC Thun || 36  ||13  ||9 ||14  ||57 || 53 || +4|| 48
|-
| 7 || FC St. Gallen || 36  ||11 ||12 ||13  ||37 || 47 || −10|| 45
|-
| 8 || FC Sion || 36  ||12  ||7 ||17  ||38 || 45 || −7|| 43
|-
| 9 || FC Aarau || 36  ||12  ||6 ||18  ||55 || 71 || −16|| 42
|-style="background:#FFCCCC;"
| 10 || Lausanne-Sport || 36 ||  7  ||3 ||26  ||38 || 71 || −33|| '24
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam.''

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2013/14 uit in de Raiffeisen Super League.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Basel

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Basel, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Murat Yakin voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Zie ook
Challenge League 2013/14
Zwitserse voetbalbeker 2013/14
Zwitsers voetbalelftal in 2013
Zwitsers voetbalelftal in 2014

2014
Competitievoetbal 2013/14